Sadler  steht für:

 Sadler (Familienname), Familienname im deutschen und englischen Sprachraum

Sadler bezeichnet Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sadler (Kentucky)
 Sadler (Missouri)
 Sadler (North Carolina)
 Sadler (Tennessee)
 Sadler (Texas)
 Sadler Heights (Virginia)

Siehe auch:

 Sadler Point, Landspitze an der Danco-Küste des westantarktischen Grahamlands
 Saddler
 Sandler
 Sadtler